

Річки
 Лукавець — річка в Україні, ліва притока Бистриці Надвірнянської
 Лукавець — права притока Церему (басейн Дніпра), у Звягельському районі Житомирської області
 Великий Лукавець — права притока Бистриці Солотвинської, в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області
 Малий Лукавець — ліва притока Бистриці Надвірнянської, у Надвірнянському районі Івано-Франківської області

Села
 Лукавець — у Золочівському районі, Львівська область

Лукавець — село в гміні Великі Очі Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лукавець — село в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Луковець